Распространение COVID-19 в Азербайджане началось 28 февраля 2020 года, когда созданным накануне оперативным штабом Кабинета министров Азербайджана был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране; зараженным оказался гражданин России, пересекший границу Азербайджана со стороны Ирана. 

С 19 марта 2020 года в стране функционирует koronavirusinfo.az - официальный сайт о COVID-19, информирующий о текущем состоянии дел по борьбе с вирусом в Азербайджане, статистикой по заражениям, а также рекомендациями для населения и чат с оператором для дополнительной информации. 
Согласно официальной статистике сайта, на  в Азербайджане зарегистрировано 19 801 случаев заражения, 241 случаев летального исхода, 11 291 фактов выздоровления, а также проведено 509 811 тестов на коронавирус.

Хронология распространения

Февраль 2020 

28 февраля Оперативный штаб подтвердил первый случай заражения коронавирусом (COVID-19) на территории Азербайджана, которым оказался гражданин Российской Федерации приехавший из Исламской Республики Иран.

29 февраля ещё у 2 граждан Азербайджана, вернувшихся из Исламской Республики Иран, был зафиксирован факт заражения коронавирусом. В тот же день Азербайджан на две недели закрыл границу с Ираном.

Март 2020 

5 марта ещё у 3 прибывших (1 - гражданин Германии, остальные 2 – граждане Азербайджана, получающие образование в иранском городе Кум) в Азербайджан из Ирана был зафиксирован факт заражения коронавирусной инфекцией.

6 марта ещё у 3 прибывших в Азербайджан из Ирана был зафиксирован факт заражения коронавирусной инфекцией.

9 марта ещё 2 гражданина Азербайджана, прибывшие в страну из Ирана, были заражены коронавирусом COVID-19.

11 марта ещё у 2 прибывших в Азербайджан из Ирана был зафиксирован факт заражения коронавирусной инфекцией. Трое ранее инфицированных коронавирусом граждан Азербайджана выздоровели и выписаны 

домой.

12 марта был зафиксирован первый случай смерти в стране: Гражданка Азербайджана, 1969 года рождения, вернувшаяся из Исламской Республики Иран страдала от аутоиммунного заболевания красной волчанки, люпус-нефрит 4-го класса и последней стадией хронической легочной недостаточности.

13 марта были подтверждены ещё 4 случая заражения. Граждане вернулись из Ирана и Италии.

14 марта ещё 3 гражданина Азербайджана, заразившихся инфекцией коронавируса (COVİD-19), были вылечены в больнице особого режима и отпущены домой.

17 марта была зарегистрировано 9 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией.

18 марта ещё 4 человека, инфицированных коронавирусной инфекцией были отпущены домой в связи с выздоровлением.

19 марта в Азербайджане выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом.

21 марта было зарегистрировано еще 9 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией.

22 марта было выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19.

23 марта было зафиксировано 7 новых случаев заражения коронавирусом.

24 марта Оперативный штаб объявил об еще 15-ти новых случаях заражения болезнью.

25 марта было зафиксировано 6 новых случаев заражения коронавирусом и 1 случай смерти. Пациент страдал сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца и скончался в день поступления в больницу.

26 марта было отмечено 29 фактов заражения коронавирусом, один человек скончался, а 5 человек были выписаны.

27 марта было зафиксировано 43 новых фактов заражения COVID-19.

28 марта было  выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, один заболевший скончался.

29 марта было зафиксировано 27 новых фактов заражения.

30 марта было зарегистрировано 64 факта заражения новой коронавирусной инфекцией, а также 11 человек были выписаны.

Апрель 2020 
1 апреля выявлено 61 новых случаев заражения коронавирусом, новых выздоровлений и смертей не зафиксировано.

2 апреля выявлено 41 новых случаев заражения коронавирусом, новых выздоровлений и смертей не зафиксировано.

3 апреля выявлено 43 новых случаев заражения коронавирусом, 6 человек излечилось.

4 апреля выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, новых выздоровлений и смертей не зафиксировано.

5 апреля выявлено 63 новых случаев заражения коронавирусом, 2 человека скончалось, новых выздоровлений не зафиксировано.

6 апреля выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей не зафиксировано, 12 человек излечилось.

7 апреля выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, новых выздоровлений не зафиксировано.

8 апреля выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей не зафиксировано, 19 человек излечилось.

9 апреля выявлено 104 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 38 человек излечилось.

10 апреля выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 58 человек излечилось.

11 апреля выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом,  общее число зараженных превысило 1 тыс. человек, 1 человек скончался, 41 человека излечились 

12 апреля выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей не зафиксировано, 37 человек излечились.

13 апреля выявлено 74  новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 47 человек излечилось.

14 апреля выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 28 человек излечилось, общее число активно больных инфекцией впервые за все время превысило 1 тыс. человек.

15 апреля выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей не зафиксировано, 30 человек излечилось.

16 апреля выявлено 41 новых случаев заражения коронавирусом, 2 человека скончалось, 68 человек излечилось.

17 апреля выявлено 21 новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей не зафиксировано, 56 человек излечилось.

18 апреля выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом, 3 человека скончалось, 68 человек излечилось.

19 апреля выявлено 34 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 82 человека излечилось, общее число активно больных инфекцией стало ниже 1 тыс. человек.

20 апреля выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей не зафиксировано, 79 человек излечилось.

21 апреля выявлено 44 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 74 человека излечилось.

22 апреля выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей не зафиксировано, 42 человека излечилось.

23 апреля выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей не зафиксировано, 41 человек излечилось.

24 апреля выявлено 44 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 65 человек излечилось, общее число излечившихся от COVID-19 превысило 1 тыс. человек.

25 апреля выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей не зафиксировано, 67 человек излечилось.

26 апреля выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей не зафиксировано, 59 человек излечилось.

27 апреля выявлено 33 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 23 человека излечилось.

28 апреля выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей не зафиксировано, 59 человек излечилось.

29 апреля выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 46 человек излечилось.

30 апреля выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 58 человек излечилось.

Май 2020 
1 мая выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 40 человек излечилось.

2 мая выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей не зафиксировано, 46 человек излечилось.

3 мая выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей не зафиксировано, 30 человек излечилось.

4 мая выявлено 52 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 39 человек излечилось.

5 мая выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 2 тыс. человек, новых смертей не зафиксировано, 67 человек излечилось.

6 мая выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, 2 человека скончалось, 28 человек излечилось.

7 мая выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей не зафиксировано, 15 человек излечилось.

8 мая выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей не зафиксировано, 25 человек излечилось.

9 мая выявлено 143 новых случаев заражения коронавирусом, 3 человека скончались, 44 человека излечилось.

10 мая выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 30 человек излечились.

11 мая выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей не зафиксировано, 30 человек излечились.

12 мая выявлено 104 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 55 человек излечились.

13 мая выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом, 2 человека скончались, 54 человек излечились.

14 мая выявлено 121 новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей не зафиксировано, 44 человек излечились, общее число активно больных инфекцией второй раз за все время превысило 1 тыс. человек.

15 мая выявлено 101 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 53 человека излечились.

16 мая выявлено 158 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 3 тыс. человек, новых смертей не зафиксировано, излечилось 58 человек.

17 мая выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом, 3 человека скончались, 71 человек излечились, общее число излечившихся от COVID-19 превысило 2 тыс. человек.

18 мая выявлено 113 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 40 человек излечились.

19 мая выявлено 131 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 143 человека излечились.

20 мая выявлено 113 новых случаев заражения коронавирусом, 2 человека скончались, 55 человек излечились.

21 мая выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 87 человек излечились.

22 мая выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом, 2 человека скончались, 59 человек излечились.

23 мая выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом, 3 человека скончались, 107 человек излечились.

24 мая выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 4 тыс. человек, новых смертей не зафиксировано, 101 человек излечились.

25 мая выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом, 2 человека скончались, 134 человека излечились.

26 мая выявлено 132 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 78 человек излечились.

27 мая выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом, 2 человека скончались, 78 человека излечились.

28 мая выявлено 191 новых случаев заражения коронавирусом, 2 человека скончались, 125 человек излечились, общее число излечившихся от COVID-19 превысило 3 тыс. человек.

29 мая выявлено 230 новых случаев заражения коронавирусом, 2 человека скончались, 103 человека излечились.

30 мая выявлено 257 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 5 тыс. человек, 3 человека скончались, 202 человека излечились.

31 мая выявлено 248 новых случаев заражения коронавирусом, общее число активно больных инфекцией впервые за все время превысило 2 тыс. человек, 2 человека скончались, 101 человек излечилось.

Июнь 2020 
1 июня выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом, рекордное число в размере 5 человек скончались, 80 человек излечилось.

2 июня выявлено 273 новых случаев заражения коронавирусом, 3 человека скончались, 56 человек излечилось.

3 июня выявлено 325 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 6 тыс. человек, 5 человек скончались, 101 человек излечился.

4 июня выявлено 262 новых случаев заражения коронавирусом, 2 человека скончались, 77 человек излечилось.

5 июня выявлено 338 новых случаев заражения коронавирусом, 4 человека скончались, 134 человека излечилось.

6 июня выявлено 379 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 7 тыс. человек, общее число активно больных инфекцией впервые за все время превысило 3 тыс. человек, 2 человека скончались, 153 человека излечилось, общее число излечившихся от COVID-19 превысило 4 тыс. человек.

7 июня выявлено 314 новых случаев заражения коронавирусом, 4 человека скончались, 125 человек излечилось.

8 июня выявлено 323 новых случаев заражения коронавирусом, 5 человек скончались, 228 человек излечилось.

9 июня выявлено 315 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 8 тыс. человек, 5 человек скончались, 229 человек излечилось.

10 июня выявлено 339 новых случаев заражения коронавирусом, 4 человека скончались, общее число погибших превысило 100 человек, 114 человек излечилось.

11 июня выявлено 352 новых случаев заражения коронавирусом, 6 человек скончались, 210 человек излечилось.

12 июня выявлено 336 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 9 тыс. человек, 5 человек скончались, 183 человека излечилось, общее число излечившихся от COVID-19 превысило 5 тыс. человек.

13 июня выявлено 352 новых случаев заражения коронавирусом, 2 человека скончались, 196 человека излечилось, общее число активно больных инфекцией превысило 4 тыс. человек.

14 июня выявлено 389 новых случаев заражения коронавирусом, 4 человека скончались, 274 человека излечилось.

15 июня выявлено 367 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 10 тыс. человек, 3 человека скончались, 156 человека излечилось.

16 июня выявлено 338 новых случаев заражения коронавирусом, 4 человека скончались, 209 человек излечилось.

17 июня выявлено 329 новых случаев заражения коронавирусом, 7 человек скончались, 196 человека излечилось, общее число излечившихся от COVID-19 превысило 6 тыс. человек.

18 июня выявлено 338 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 11 тыс. человек, 6 человек скончались, 117 человек излечилось.

19 июня выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусом, 4 человека скончались, 133 человек излечились, общее число активно больных инфекцией превысило 5 тыс. человек.

20 июня выявлено 471 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 12 тыс. человек, 5 человек скончались, 191 человек излечились.

21 июня выявлено 491 новых случаев заражения коронавирусом, 6 человек скончались, 283 человек излечились.

22 июня выявлено 478 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 13 тыс. человек, 7 человек скончались, рекордное число в 369 человек излечились, общее число излечившихся от COVID-19 превысило 7 тыс. человек.

23 июня выявлено 508 новых случаев заражения коронавирусом, 6 человек скончались, 335 человек излечились, общее число активно больных инфекцией превысило 6 тыс. человек.

24 июня выявлено рекордное число в 590 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 14 тыс. человек, 7 человек скончались, 265 человек излечились.

25 июня выявлено 547 новых случаев заражения коронавирусом, 6 человек скончались, 291 человек излечились, общее число излечившихся от COVID-19 превысило 8 тыс. человек.

26 июня выявлено 517 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 15 тыс. человек, 7 человек скончались, 305 человек излечились.

27 июня выявлено 521 новых случаев заражения коронавирусом, 6 человек скончались, 355 человек излечились.

28 июня выявлено 534 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 16 тыс. человек, 5 человек скончались, 307 человек излечились, общее число излечившихся от COVID-19 превысило 9 тыс. человек, общее число активно больных инфекцией превысило 7 тыс. человек.

29 июня выявлено 544 новых случаев заражения коронавирусом, рекордное число в 8 человек скончались, общее число погибших превысило 200 человек, 343 человек излечились.

30 июня выявлено 556 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 17 тыс. человек, 7 человек скончались, 346 человек излечились.

Июль 2020 
1 июля выявлено 588 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 18 тыс. человек, 7 человек скончались, 346 человек излечились, общее число излечившихся от COVID-19 превысило 10 тыс. человек.

2 июля выявлено 572 новых случаев заражения коронавирусом, 8 человек скончались, 364 человек излечились, общее число активно больных инфекцией превысило 8 тыс. человек.

3 июля выявлено 583 новых случаев заражения коронавирусом,  395 человек излечились.

4 июля выявлено 534 новых случаев заражения коронавирусом, 6 человек скончались,  471 человека излечились.

5 июля выявлено 523 новых случаев заражения коронавирусом, 9 человек скончались,  451 человека излечились.

6 июля выявлено 513 новых случаев заражения коронавирусом, 7 человек скончались, 440 человек излечились.

7 июля выявлено 537 новых случаев заражения коронавирусом, 7 человек скончались, 453 человека излечились.

8 июля выявлено 542 новых случаев заражения коронавирусом, 9 человек скончались, 465 человек излечились.

9 июля выявлено 548 новых случаев заражения коронавирусом, 10 человек скончались, 491 человека излечились.

10 июля выявлено 526 новых случаев заражения коронавирусом, 6  человек скончались, 502 человека излечились.

11 июля выявлено 531 новых случаев заражения коронавирусом,  6 человек скончались, 514 человека излечились.

12 июля выявлено 520 новых случаев заражения коронавирусом,  7 человек скончались, 486 человек излечились.

13 июля выявлено 529 новых случаев заражения коронавирусом, 7 человек скончались, 547 человек излечились.

14 июля выявлено 543 новых случаев заражения коронавирусом, 6 человек скончались, 510 человек излечились.

15 июля выявлено 559 новых случаев заражения коронавирусом, 7 человек скончались, 545 человек излечились.

16 июля выявлено 493 новых случаев заражения коронавирусом,  8 человек скончались, 561 человек излечились.

17 июля выявлено 471 новых случаев заражения коронавирусом, 7 человек скончались, 549 человек излечились.

18 июля выявлено 497 новых случаев заражения коронавирусом, 8 человек скончались, 645 человек излечились.

19 июля выявлено 388 новых случаев заражения коронавирусом, 5 человек скончались, 517 человек излечились.

20 июля выявлено 369 новых случаев заражения коронавирусом, 523 человека излечились.

22 июля выявлено 391 новых случаев заражения коронавирусом, 6 человек скончались, 504 человека излечились.

23 июля выявлено 347 новых случаев заражения коронавирусом, 531 человек излечились.

24 июля выявлено 332 новых случаев заражения коронавирусом, 9 человек скончались, 573 человек излечились, общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 29 312.

25 июля выявлено 321 новых случаев заражения коронавирусом, 8 человек скончались, 535 человек излечились.

26 июля выявлено 417 новых случаев заражения коронавирусом, 9 человек скончались, 602 человек излечились.

27 июля выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом, 6 человек скончались, 558 человек излечились.

28 июля выявлено 412 новых случаев заражения коронавирусом, 7 человек скончались, 631 человек излечились.

29 июля выявлено 363 новых случаев заражения коронавирусом, 8 человек скончались, 622 человек излечились.

30 июля выявлено 339 новых случаев заражения коронавирусом, 3 человека скончались, 673 человек излечились.

31 июля выявлено 318 новых случаев заражения коронавирусом, 7 человек скончались, 714 человек излечились.

Август 2020 
1 августа выявлено 279 новых случаев заражения коронавирусом, 6 человек скончались, 592 человек излечились.

2 августа выявлено 286 новых случаев заражения коронавирусом, 8 человек скончались, 639 человек излечились.

3 августа выявлено 241 новых случаев заражения коронавирусом, 6 человек скончались, 647 человек излечились.

Октябрь 2021 
На 04.10.2021г. выявлено 486 378 случаев заражения коронавирусом, 465 446 человек излечились, 6 584 скончались. Число активных больных - 14 348.
Самый высокий уровень заболеваемости в стране - г. Баку, 54,2%.

Ноябрь 2021 
На 1 ноября 2021 года выявлено 532 570 случаев коронавируса, излечилось 495 353 чел., 7 101 чел. умерло. Текущее число больных составляет 30 116 чел.

Декабрь 2021 
На 2 декабря 2021 года выявлено 591 885 случаев коронавируса, 558 819 чел. излечились, 7 905 чел. умерло. Текущее число больных - 25 161 чел. Проведено 5 млн. 565 190 тестов на коронавирус.

49,9% инфицированных приходится на г. Баку.

Январь 2022 
На 1 января 2022 года выявлено 617 311 случая заболевания коронавирусом. 600 151 человек излечено. 8 365 человек скончались. Число активных больных - 8 795 человек.
С начала пандемии проведено 5 870 329 теста на коронавирус.

10 января 2022 года у 12 человек впервые выявлен штамм омикрон.

Декабрь 2022 
На 1 декабря 2022 года в стране зафиксировано 824 385 инфицированных. Из них 814 148 человек выздоровело. 9 981 чел. скончалось. Количество активных больных составляет 256. Всего проведено 7 млн 377 282 теста на коронавирус.

Март 2023 
На 4 марта 2023 года зафиксировано 828 682 инфицированных. Из них 818 366 выздоровело. 10 127 чел. умерло. Количество активных больных составляет 189. Проведено 7 млн 531 433 теста на коронавирус.

Статистика

Графическая статистика

Правительственные меры

Январь 2020 
Самыми ранними превентивными мерами можно считать ограничения, введенные в январе 2020 года.

23 января Государственный таможенный комитет Азербайджана усилил проверки на границах из-за смертельного китайского вируса, включающую в себя термометрию, медицинское обследование, визуальный осмотр, тепловизоры и другие диагностические методы. 

28 января  было проведено сразу несколько мер, включая запрет ввоза определенных товаров из Китая и усиление инфекционного контроля внутри страны. 

29 января были приостановлены авиарейсы между Баку и Китаем.

30 января распоряжением Кабинета Министров утвержден "План действий по пресечению распространения нового коронавируса в Азербайджане".

Февраль 2020 

27 февраля при Кабинете министров Азербайджана был создан Оперативный штаб по предотвращению угрозы распространения вируса SARS-CoV-2. В тот же день в стране были развернуты специальные лаборатории, а на границе с Ираном - размещены мобильные госпитали.

29 февраля после выявления первого случая болезни COVID-19 Погранслужба Азербайджана закрыла границу с Ираном.

Март 2020 

2 марта в целях предотвращения распространения инфекции все учебные заведения и другие связанные с этим учреждениями мероприятия были приостановлены на срок с 3 по 9 марта.

4 марта Азербайджан ограничил пропуска в страну грузовиков из Ирана. Грузовые автомобили, въезжающие в Азербайджан из этих стран, в том числе из Ирана, продолжают путь в сопровождении сотрудников полиции.

5 марта между Азербайджаном и Казахстаном по инициативе последнего были запрещены транзитные грузо- и пассажироперевозки из Ирана.

6 марта в связи с угрозой коронавируса в учреждениях Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана были приостановлены встречи с заключенными и передача им посылок. 

7 марта от таможенной пошлины был освобожден ввоз бахил, стерильных и нестерильных перчаток, медицинских масок для хирургической операции, процедурных масок и респираторов. В тот же день дата приостановления функционирования учебных заведений была продлена до 27 марта.

12 марта оперативный штаб внес сразу несколько решений в борьбу с новым коронавирусом: В Азербайджане было приостановлено оформление электронных виз ASAN Viza, вынесен запрет на курение кальяна во всех общественных объектах общепита на территории государства, а также объявлено, что в отношении лиц, распространяющих ложную информацию о ситуации с коронавирусом в стране, будут приняты правовые меры. Помимо этого власти объявили о продлении закрытия азербайджано-иранской границы ещё на 2 недели .

13 марта Азербайджан и Грузия на 10 дней закрыли общую границу для всех видов транспорта после телефонного разговора между премьер-министрами Али Асадовым и Георгием Гахария. Кроме того были введены временные ограничения на железнодорожное путешествие для граждан Азербайджана в направлении Баку-Тбилиси и для иностранных граждан в направлении Тбилиси-Баку. В тот же день в Азербайджан в целях консультирования по борьбе с инфекцией прибыла экспертная делегация ВОЗ, после чего в стране было принято решение о введении "режима самоизоляции", в рамках которого в стране вводились запрет на проведение свадеб и других массовых мероприятий, запрет на посещение пациентов родственниками во всех медицинских учреждениях, запрет на деятельность культурных объектов, театров, музеев, кинотеатров, развлекательных, спортивных и других сопутствующих объектов, а также специальные инструкции для кафе, ресторанов, магазинов, торговых центров, общественного транспорта и т.д.. 

14 марта президенты Азербайджана и Турции в ходе телефонного разговора пришли к договоренности о временном приостановлении с 00.00 15 марта взаимных поездок граждан Турции и Азербайджана воздушным и сухопутным путем, была закрыта общая граница для предотвращения распространения коронавируса. Также были закрыты для посещения центры ASAN и некоторые туристические достопримечательности, в числе которых храм огня Атешгях, Янардаг и Дворец шекинских ханов. Были также прекращены авиарейсы в некоторые города Средней Азии, Европы и Ближнего Востока.

17 марта было запрещено посещение мечетей и мест поклонения. На следующий день было приостановлено также и массовое богослужение в православных храмах Азербайджана.

С 18 марта было приостановлено транспортное сообщение между Азербайджаном и Россией. Было отмечено, что запрет на въезд в Россию не будет касаться водителей грузовиков, дипломатов и тех, кто проживает в России постоянно.  Закрыты погранично-пропускные пункты на границе между Азербайджаном и Россией.

С 19 по 29 марта решением Оперативного штаба ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Апшеронский район автомобилей, зарегистрированных в городах и районах республики, и их пассажиров, за исключением автомобилей спецназначения, скорой помощи, аварийно-восстановительных, спасательных служб, а также грузовых автомобилей.

Также с 19 марта указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева в стране функционирует Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, в который мгновенно стали перечислять свои средства банки, крупные предприятия, учреждения и различные внутренние организации. Также было решено выделить из резервного фонда президента на борьбу с COVID-19 дополнительно 20 миллионов манатов.

20 марта из государственного бюджета страны выделен один миллиард манатов на финансирование мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических и фондовых рынках. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожертвовал годовую зарплату на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Также, оперативный штаб при Кабинете министров принял решение отправить сотрудников некоторых государственных учреждений в специальный отпуск с 29 марта по 29 апреля с сохранением заработной платы. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева тоже пожертвовала в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом свою годовую заработную плату.

С 22 марта, время работы кафе, ресторанов, чайных, интернет-клубов и других предприятий общественного питания, действующих на территории Азербайджанской Республики, был установлен с 09:00 до 15:00.

С 23 марта в стране закрыты все моллы и крупные торговые центры. В тот же день в ходе заседания Кабинета министров страны принято решение о вводе особого режима карантина, по условиям которого лицам старше 65 лет запрещается выходить из дома, одиноким людям данной категории же поручено обеспечить оказание социальных услуг согласно законодательству. В отношении нарушивших режим лиц будет применяться штраф в зависимости от последствий нарушения. Помимо этого по всему Азербайджану приостанавливаются междугородние пассажироперевозки вне зависимости от формы собственности, а в самой столице вводится специальный маршрут экспресс-автобусов с остановками на каждой станции метро. Также особый режим карантина запрещает собрания количеством больше десяти человек.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции срок действия постановления о временном закрытии государственной границы между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран на основе ограничительного режима был продлён до 20 апреля.

28 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии медицинского учреждения «Ени клиника» в Баку, где временно с 29 марта проходят лечение больные, заразившиеся коронавирусом с тяжелыми симптомами. Это медицинское учреждение, в котором будут работать более 1500 врачей и членов медицинского персонала, рассчитано на 575 коек.

Апрель 2020 

2 апреля поступило сообщение о том, что для получения разрешения на выезд из места жительства люди должны получить SMS-разрешения для выхода на улицу для оказания жизненно важных услуг (неотложная медицинская помощь, приобретение продуктов питания и других товаров или лекарств). Данная система начинает функционировать с 5 апреля. Для того, чтобы покинуть место жительства в случае возникновения ситуации, представляющей прямую угрозу жизни и здоровью, отправка SMS не требуется.

29 апреля поступило сообщение о том, что ограничения на въезд и выезд через государственную границу и карантин в столице Азербайджанской Республики продлены до 31 мая 2020 года.

Май 2020 
7 мая в Баку открыли первый больничный комплекс модульного типа вместимостью 100 палат и 200 коек. Строительство и монтаж модульной больницы длился три недели.

С 18 мая в Азербайджане смягчается особый карантинный режим, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции.

16 мая Кабинет министров Азербайджана принял соответствующее решение, разрешающее восстановление деятельности многих объектов.

Согласно решению правительства, с 00:00 18 мая 2020 года в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе:

- отменяется система получения разрешения на выход из дома по SMS, путем регистрации на портале icaze.e-gov.az или по справке с места работы;

- отменяется ограничение на вход на бульвары, в парки и места отдыха при условии, что в одном месте не будет собираться больше 10 человек;

- возобновляется обслуживание клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах, а также на всех объектах общепита с 08:00 до 18:00.

29 мая поступило сообщение о том, что ограничения на въезд и выезд через государственную границу Азербайджанской Республики продлены до 31 мая 2020 года, а также власти Азербайджана продлили особый карантинный режим, введенный в стране из-за пандемии, до 15 июня. Власти Азербайджана вводят обязательный масочный режим в пассажирском транспорте и других общественных местах в связи с распространением коронавируса. 

В то же время, было принято решение снять часть ограничений в рамках особого карантинного режима с 31 мая: 

- в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкаране и Абшеронском районе отменяется ограничение численности работников государственных учреждений; 

- на территории страны возобновляется деятельность крупных торговых центров и Mall-ов (за исключением деятельности детских и других развлекательных центров, кинотеатров, заведений общественного питания при них); 

- допускается организация спортивных соревнований на открытом воздухе без участия зрителей; 

- обслуживание на месте клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах, а также во всех заведениях общественного питания в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе, будет осуществляется с 08:00 до 22:00 (за исключением проведения массовых праздников, церемоний при участии более 10 человек, употребления в указанных местах кальяна).

Июнь 2020 
2 июня президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в кодекс об административных проступках Азербайджана, они подразумевают штрафные санкции от 30 до 235 долларов за неношение медицинских масок на фоне угрозы распространения коронавируса.4 июня пресс-служба AZAL сообщила о том, что все аэропорты Азербайджана будут закрыты до 1 июля и не будут принимать никаких регулярных рейсов из-за угрозы распространения коронавируса. Также стало известно об ужесточении карантинного режима в выходные в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Согласно решению, начиная с 00.00 6 июня до 06.00 8 июня на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Ленкораня и Абшеронского полуострова будет приостановлена деятельность всех сфер торговли и услуг, а также движение общественного транспорта и автомобилей (за исключением автомобилей скорой помощи и спецмашин). В указанный период жителям этих городов запрещается покидать свое место проживания. Такое решение принял оперативный штаб при кабмине республики.

9 июня глава пресс-службы кабмина республики Ибрагим Мамедов сообщил, что возобновление внутренних авиарейсов планируется в Азербайджане с 15 июня. По его словам, на начальном этапе предусмотрено два рейса Баку-Нахичевань в неделю.  

Также власти Азербайджана усилят карантин с 14 по 16 июня в связи с коронавирусом: 

"С 00.00 14 июня 2020 года до 6.00 16 июня 2020 года на территории городов Баку, Гянджа, Ленкорань, Сумгайыт, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского, Сальянского районов приостанавливается деятельность по всем сферам работ, услуг и торговли, жителям вышеперечисленных городов и районов запрещается покидать места проживания или место пребывания, а также движение общественного транспорта и автомобилей (за исключением автомобилей специального назначения, аварийно-восстановительных машин, машин скорой медицинской помощи, служебных автомобилей органов, деятельность которых разрешена, а также автомобилей сотрудников этих структур, автомобилей граждан, участвующих в похоронах близких родственников)", - говорится в релизе штаба.  

Тогда же было объявлено о продлении особого карантинного режима в Азербайджане, введенный из-за коронавируса COVID-19, до 1 июля: 

"Проанализировав санитарно-эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом на территории Азербайджанской республики, и с учетом динамики распространения вируса принято решение о продлении особого карантинного режима в стране до 0.00 1 июля 2020 года", - сообщает оперативный штаб при кабмине республики.

В этот же день поступило сообщение о том, что закрытие границ Азербайджана будет продлено до 1 июля из-за COVID-19, сообщил оперативный штаб при кабмине республики.

18 июня председатель оперштаба и глава пресс службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила о том, что:

 Особый карантинный режим будет продлен в Азербайджане до 1 августа в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусом СOVID-19;
 Госграницы Азербайджана будут закрыты до 1 августа из-за жесткого карантинного режима, введенного из-за коронавируса COVID-19;
 Жесткий карантинный режим будет введен в Азербайджане с 21 июня до 5 июля из-за сложной эпидемиологической ситуации в республике, вызванной коронавирусом COVID-19:

"По первому кластеру будет введен жесткий карантинный режим. С 0.00 21 июня до 6.00 5 июля в Баку, Сумгайыте, Джалилабаде, Гяндже и Абшеронском районе будет введен строгий карантинный режим", - сообщила Абдуллаева на брифинге.

"Деятельность крупных торговых центров, музеев, объектов общественного питания, парикмахерских и салонов красоты приостановят в Азербайджане с 21 июня по 5 июля из-за жесткого карантинного режима, вызванного ситуацией с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе кабмина республики.

Июль 2020 
9 июля в Баку прибыла группа российских специалистов для совместной работы по борьбе с коронавирусом. 

13 июля в Баку прилетели 115 специалистов из Кубы, во главе с Дейси Торрес Авелой.

29 июля в Гобустанском районе открылась очередная модульная больницы для борьбы с коронавирусом.

Ноябрь 2020 
11 ноября в Азербайджане вновь объявили жесткий карантин.

"С целью предотвращения распространения вируса в Азербайджане специальный карантинный режим в Азербайджане продлен до 06:00 28 декабря", - говорится в сообщении штаба.

В связи с данным решением продлевается закрытие Бакинского метро до 06:00 28 декабря 2020 года.

Вместе с этим с 00:00 21 ноября по 06:00 28 декабря на выходных на территории Азербайджана не будет работать общественный транспорт.

"С 21 ноября и по 28 декабря по всей стране в субботу и воскресенье приостанавливается оказание услуг во всех объектах, кроме аптек и продуктовых магазинов", - отмечается в сообщении.

Возобновлены перелёты по маршруту Баку - Нахичевань. Для перелёта необходимо предоставить отрицательный тест на COVID-19.

Январь 2021 
С 1 января 2021 года импорт вакцин от COVID-19 освобождён от НДС сроком на 2 года.

Сентябрь 2021 
С 29.09.2021г. возобновлено очное обучение в высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях, а также в 5 - 11 классах общеобразовательных школ. Допуск студентов, и преподавателей разрешается при наличии COVID-паспортов.

Октябрь 2021

С 01 октября 2021 года возобновляется деятельность мест отдыха и развлечений, объектов культуры (в том числе кинотеатры, театры, библиотеки, концертные залы) при условии их заполняемости не свыше 50%.

Также с 01 октября 2021 года при междугородних автобусных либо железнодорожных перевозках требуется COVID-паспорт. При этом, чтобы воспользоваться услугами междугороднего железнодорожного и автобусного сообщения, к 01 октября 2021 года должна быть введена первая доза вакцины против COVID-19, к 01 ноября 2021г. - вторая доза вакцины.

Деятельность возобновляемых сфер работ и услуг разрешена до 00:00. Услугами данных сфер в закрытых помещениях могут воспользоваться лица старше 18 лет, только при наличии COVID - паспорта, либо сертификата о наличии противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

80% сотрудников разрешённых объектов должны пройти вакцинацию, и иметь COVID-паспорт.

С 01 октября разрешена перевозка пассажиров в общественном транспорте в выходные дни.

В метрополитене г. Баку созданы группы контроля с целью  предотвращения высокой плотности потока пассажиров.

Ноябрь 2021 
Школы, в которых выявлены случаи коронавируса, закрываются на карантин, обучающиеся переводятся на дистанционное обучение. С начала учебного 2020-21 года очные занятия приостановлены в 61 школе.

Декабрь 2021 
Ежемесячно осуществляется производство 6 млн. единиц медицинских масок.

Режим карантина продлен до 1 марта 2022 года.

Сухопутная граница для граждан закрыта. Въезд граждан через сухопутную границу на территорию АР возможен только по специальному разрешению Кабинета Министров.

В 2021 году в Азербайджан было поставлено 16 млн. 937 790 доз вакцин.

Январь 2022 
В 2022 году в Азербайджан будет поставлено 3,2 млн. доз вакцины CoronaVac и 80 тысяч доз вакцины  Спутник V.

Февраль 2022 
С 1 февраля 2022 года сотрудники медицинских, фармацевтических организаций, сферы услуг должны быть привиты двумя дозами вакцины, либо иметь сертификат о противопоказаниях, либо, если они переболели и присутствует иммунитет, документ о перенесённом коронавирусе.

С 15 февраля 2022 года сотрудники всех государственных органов и государственных учреждений обязаны иметь сертификат о вакцинации.

С 15 февраля 2022 года работники научных и образовательных учреждений обязаны иметь сертификат о вакцинации (либо сертификат о противопоказаниях к вакцинации).

С 15 февраля 2022 года лица старше 18 лет, обучающиеся в ВУЗах и средних специальных образовательных учреждениях, обязаны иметь сертификат о вакцинации.

Рекомендована вакцинация подростков от 12 до 18 лет.

Март 2022 
С 6 марта 2022 года отменены количественные ограничения на присутствие граждан в различных общественных местах (кафе, аэропорты, прочее). Разрешается проведение массовых мероприятий. При этом, сохранено требование наличия маски и сертификата о вакцинации.

С 9 марта началась третья фаза клинических испытаний вакцины .

С 19 марта 2022 года возобновлено движение электропоездов Баку - Гянджа.

Апрель 2022 
С 29 апреля 2022 года открыто движение грузового транспорта на погранично-пропускном пункте Тагиркент-Казмаляр на границе между Азербайджаном и Россией.

Май 2022 
С 1 мая 2022 года отменено обязательное ношение масок в закрытых помещениях.

Июнь 2022 
20 июня 2022 года особый карантинный режим на территории Республики продлен до 1 сентября 2022 года.

Август 2022 
23 августа особый карантинный режим продлён до 1 ноября 2022 года.

Октябрь 2022 
27 октября особый карантинный режим продлён до 1 января 2023 года.

Декабрь 2022 
22 декабря 2022 года карантинный режим продлён до 1 марта 2023 года.

Февраль 2023 
21 февраля 2023 года карантинный режим продлён до 1 мая 2023 года.

Эвакуация граждан 
1 февраля 6 граждан Азербайджана были эвакуированы из Китая вместе с гражданами Турции, размещены на 14-дневный карантин на территории Турции, после чего вернулись в Азербайджан.

18 марта Национальный авиаперевозчик Азербайджана выполнил два чартерных рейса в Баку из Стамбула и Рима, которыми  было доставлено 230 и 161 граждан Азербайджана соответственно. Ранее были выполнены четыре чартерных рейса, которыми из Турции были привезены 868 граждан Азербайджана. В тот же день были выполнены три чартерных рейса для доставки из Москвы граждан Азербайджана. В общей сложности из России был доставлен 171 гражданин Азербайджана.

22 марта из международного аэропорта «Шереметьево» в Москве эвакуированы 34 граждан Азербайджанской Республики.

24 марта рейсы из Нью-Йорка и Стамбула доставили 230 граждан Азербайджана в страну.

В целом, с 15 марта в Азербайджан воздушным транспортом со всего мира были доставлены около 10 тысяч пассажиров.

14 мая чартерный рейс из Киева доставил в Баку 197 граждан.

19 мая чартерный рейс из Берлина доставил в Баку 188 граждан.

21 мая чартерный рейс из Варшавы доставил в Баку 100 граждан.

22 мая чартерный рейс из Стамбула доставил в Баку 178 граждан.

3 июня жители Азербайджана в количестве 375 человек перешли границу в порядке очередности и вернулись на родину из Дагестана.

16 июня еще 150 жителей Азербайджана перешли границу в порядке очередности и вернулись на родину из Дагестана.

Отмена мероприятий 
3 марта 2020 года был отложен первый тур Кубка Баку по шоссейному велосипеду, который должен был пройти 7-8 марта, а также перенесены игры чемпионата Азербайджана по баскетболу.

10 марта были отменены все запланированные праздничные мероприятия, связанные с праздником Новруз.

13 марта были отменены финальные соревнования Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, которые должны были пройти в Баку в следующие два дня. 

14 марта был отменен чемпионат Европы по Карате, который должен был пройти в Баку 25-29 марта..

14 марта был также отменен 7-ой открытый турнир по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной, запланированный на 17-19 апреля.

17 марта 2020 года УЕФА объявил, что проведение Евро-2020 (Азербайджан является одной из принимающих стран) будет отложено на год из-за пандемии коронавируса в Европе в 2020 году. В этот же день все футбольные клубы страны приостановили свою деятельность на неопределенный срок.

22 марта Азербайджан изъявил свое желание отказаться от проведения Гран-При в Азербайджане, запланированного на 7 июня, объяснив это тем, что подготовка городской трассы требует больших затрат и должна начаться уже в апреле, а в случае более поздней отмены гонки деньги будут потрачены впустую.

9 июня пресс-служба фестиваля заявила, что музыкальный фестиваль "Жара" в Баку перенесен, он пройдет с 28 июля по 1 августа в 2021 году в связи с ситуацией с коронавирусом.

12 июня на сайте автогоночной серии появилось сообщение о том, что три этапа чемпионата "Формулы-1" - в Азербайджане, Сингапуре и Японии - не состоятся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Помощь другим странам

Финансовая помощь 
7 марта правительство Азербайджана выделило Ирану 5 миллионов долларов США для борьбы с коронавирусом.

10 апреля в Грузию, в город Марнеули доставили гуманитарную помощь (600 мешков с продуктами) из Азербайджана.

30 апреля Азербайджан пожертвовал Всемирной организации здравоохранения и китайским городам Сиань и Маньян по 5 миллионов долларов США , а также направил гуманитарную помощь Боснии и Герцеговине для борьбы с коронавирусом.

Помощь в вакцинации 
6 декабря 2021 года Азербайджан отправил 100 000 доз вакцин CoronaVac (SINOVAC) Буркина-Фасо.

Иная помощь 
Поставлено 110 тонн медицинского кислорода в Ставрополь. Планируется поставка ещё 110 тонн. В целом контракт предусматривает поставку 1 000 тонн.

Солидарность с другими государствами 
Помимо финансовых, гуманитарных и медицинских пожертвований другим странам и организациям, Азербайджан также продемонстрировал свою солидарность с государствами, борющимися с пандемией коронавируса. По инициативе Фонда Гейдара Алиева ежедневно с 3 апреля на фасаде здания центра Гейдара Алиева проецируется флаг одного из государств, столкнувшегося с COVID-19. Видеопроекцию сопровождает национальная музыка этих стран. Так, здание уже окрашивалось в цвета флагов Франции, Германии, Испании, России, Ирана, Италии, Турции, Великобритании, Китая, США, Грузии, ЕС и ВОЗ.

См. также 
 Вакцинация против COVID-19 в Азербайджане

Примечания

Ссылки 
 Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Официальная статистика На сайте Кабинета Министров АР
 Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Официальный сайт

Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Эпидемии в Азербайджане
2020 год в Азербайджане
2021 год в Азербайджане
2022 год в Азербайджане